Csanádi György
Csanádi György (1905–1974) közlekedéspolitikus, közlekedésügyi miniszter, vasúti mérnök, az MTA tagja
Csanádi György (1917–1986) jogász
Csanádi György (1931–2018) kárpátaljai magyar helytörténész, lapszerkesztő
Csanádi György (1964) cselgáncsozó
Csanády György
Csanády György (1895–1952) költő, újságíró, rádiós rendező